C12H22O10 – formula molecolare del neoesperidosio
C12H22O10 – formula molecolare del rutinosio

Formule molecolari